Ферендат (др.-перс.Farnadāta) — мужское имя иранского происхождения

 Ферендат — ахеменидский сатрап Египта V века до н. э.
 Ферендат — ахеменидский сатрап Египта в IV веке до н. э.